Viborg FF's placeringer gennem tiderne er en kronologisk liste over fodboldklubben Viborg Fodsports Forenings slutplaceringer siden klubben i 1908 blev medlem af Jydsk Boldspils Union (JBU). Inden indmeldelsen i JBU deltog klubben i fodboldturneringen hos Fællesforeningen af Jyske Fodboldklubber fra ca. år 1900. I denne turnering blev Viborg FF nummer to i 1904

Jysk turnering 
I de første mange år deltog klubben i A-rækken, der var den bedste række for jyske fodboldklubber. Først fra 1927 blev der spillet et slutspil om Danmarksmesterskabet med deltagelse af klubber fra hele Danmark. A-rækken var indtil 1922/23 den højeste række for jyske hold inditl oprettelsen af mesterrækken. Herefter var A-rækken den jyske 2. division.

Dansk turnering 
I 1937 oprettedes Danmarksturngeringen i en form meget lig den, der spilles efter i moderne dansk fodbold. Viborg FF deltog dog ikke i den bedste turnering før 1960, hvor der sikredes oprykning. Klubben debuterede i den bedste ræke, 1. division, i 1981.

Placeringer

Noter 
 Grøn markerer oprykning i den pågældende sæson
 Rød markerer nedrykning i den pågældende sæson
 Turneringer med kursiv er kvalifikationsturneringer til fx Danmarksturneringen og Superligaen.

Eksterne henvisninger 
 Jubilæumsbogen – Viborg FF 100 år side 71. Viborg Fodsports Forening (1996), Redaktør: Per Andreasen, Viborg: Nørhaven A/S.

Placeringer gennem tiderne
Danske fodboldklubbers sæsoner